Okręty US Navy o nazwie USS  "Estero":

 Pierwszy "Estero" (CVE-42) był lotniskowcem eskortowym, który został przekazany Royal Navy, gdzie służył jako "Premier".
 Drugi "Estero" (AG-134) służył wcześniej w US Army jako FS-275. Nabyty przez Marynarkę w marcu 1947.

Estero